Ardea (rod), rod čaplji
 Ardea (RM), grad u talijanskoj regiji Lacij, u pokrajini Rim